Vuca, ou VUCA, peut désigner :
 Vuča, un toponyme balkanique
 , une doctrine militaire puis économique décrivant les aspects de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguité du monde actuel.